Der Kanton Giromagny ist ein französischer Wahlkreis im Département Territoire de Belfort in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 22 Gemeinden; Hauptort ist Giromagny. Vertreterin im conseil général des Départements ist seit 2001 Marie-Christine Peureux.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Giromagny die 13 Gemeinden Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Chaux, Évette-Salbert, Giromagny, Grosmagny, Lachapelle-sous-Chaux, Lepuix, Petitmagny, Riervescemont, Rougegoutte, Sermamagny und Vescemont. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 124 km km2. Er besaß vor 2015 den anderen INSEE-Code 9004.

Giromagny